Росі́йсько-япо́нські війни — війни між Росією та Японією.

1904—1905: Російсько-японська війна. Війна між Російською та Японською імперіями за Маньчжурію та Корею.
1938—1939: Радянсько-японські прикордонні конфлікти. Збройні конфлікти між СРСР і Японською імперією на маньчжурсько-монгольському кордоні.
1938: Битва на озері Хасан
1938: Бої на Халхин-Голі
1945: Радянсько-японська війна. Війна між СРСР і Японською імперією в ході Другої світової війни.

Війни Росії
Війни Японії